Talât ist der Familienname oder Name folgender Personen:
 Mehmet Ali Talât (* 1952), Präsident der türkischen Republik Nordzypern
 Talât Pascha (1874–1921), Innenminister und Großwesir des Osmanischen Reichs 

Talat steht für:
 Amphoe Yang Talat, ein thailändischer Landkreis
 Talat (Brunei), ein Ort im Mukim Ukong in Brunei
 Talat (Spiel), ein im Verlag Huch & Friends erschienenes Brettspiel